Чемпионат мира по волейболу среди мужчин 2014 (, ) — XVIII чемпионат мира по волейболу среди мужчин, финальный турнир которого проходил с 30 августа по 21 сентября 2014 года в Польше. Матч-открытие между сборными хозяевами соревнования и сборной Сербии состоялся на Национальном стадионе в Варшаве, финал — на арене «Spodek» в городе Катовице. Чемпионский титул во второй раз в истории и спустя 40 лет после первой победы выиграла сборная Польши.

Участники 

Польша получила путёвку на чемпионат автоматически как хозяин. Четыре финалиста континентальных первенств Европы и Южной Америки 2013 года были освобождены от квалификации. Остальные 19 путёвок разыграны региональными ассоциациями:
 CEV (Европа) — 6 путёвок
 CAVB (Африка) — 3 путёвки
 AVC (Азия, Австралия и Океания) — 4 путёвки
 NORCECA (Северная Америка) — 5 путёвок
 CSV (Южная Америка) — 1 путёвка

Арены 
Аренами чемпионата мира являются 6 спортивных комплексов, за исключением матча открытия чемпионата между сборными Польши и Сербии, который состоялся на Национальном стадионе в Варшаве в присутствии 61 500 зрителей.

Соревнование

Система розыгрыша 
Команды-участницы чемпионата имеют номера посева в соответствии с их положением в мировом рейтинге на 7 октября 2013 года (указан в скобках). 12 лидеров рейтинга распределены по группам первого этапа «змейкой», остальные команды — по результатам жеребьёвки, состоявшейся 27 января 2014 года во Дворце культуры и науки в Варшаве.

По итогам первого этапа участие в чемпионате продолжили 16 команд — по 4 из групп A, B, C и D. На втором этапе они были распределены на две группы (E и F) и сыграли по 4 матча против соперников, с которыми не встречались в рамках первого этапа. По три команды из групп E и F вышли в третий этап и распределены на две группы, причём победители групп второго этапа отправились в разные тройки (G и H), а команды, занявшие 2—3-е места прошли жеребьёвку. По 2 команды из групп третьего этапа разыграли медали чемпионата по системе плей-офф, аутсайдеры третьего этапа провели матч за 5-е место.

Первый групповой этап 
 Везде указано местное время (UTC+2).

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Второй групповой этап 
 Везде указано местное время (UTC+2).
 Учитываются результаты матчей, сыгранных на первом групповом этапе между командами из одной группы.

Группа E

Группа F

Третий групповой этап 
 Везде указано местное время (UTC+2)

Группа G

Группа H

Матч за 5-е место 
 Указано местное время (UTC+2)

Плей-офф 
 Везде указано местное время (UTC+2).

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Чемпион

Медалисты

Символическая сборная 

MVP чемпионата был признан Мариуш Влязлый.

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Highlights World Championship

 
Август 2014 года
Сентябрь 2014 года
Международные соревнования по волейболу в Польше
Спорт в Польше в 2014 году